Гарри Билли Уинкс (; 2 февраля 1996 года, Хэмел Хемпстед, Англия) — английский футболист, полузащитник итальянского клуба «Сампдория».

Клубная карьера

«Тоттенхэм Хотспур» 
Уинкс является воспитанником «Тоттенхэма». Впервые к основной команде стал подтягиваться в концовке сезона 2013/14. 27 июля 2014 года подписал с «Тоттенхэмом» свой первый профессиональный контракт.

27 ноября 2014 года дебютировал за «Хотспур» в групповой стадии Лиги Европы, поединком против сербского «Партизана». Вышел на поле на 87-ой минуте, заменив Паулиньо. 6 июля 2015 года подписал новый контракт сроком до лета 2018 года с возможностью продления и получил игровую футболку с номером 29.

27 августа 2016 года дебютировал в английской премьер-лиге поединком против «Ливерпуля».

16 сентября 2016 года Гарри пролонгировал соглашение с «Тоттенхэмом», поставив подпись под контрактом, связывающим его с клубом до 2021 года. 19 ноября 2016 года Гарри впервые вышел в стартовом составе воспитавшего клуба в рамках английского первенства и сумел отличиться дебютным голом в чемпионате, поразив ворота «Вест Хэма» во втором тайме столичного дерби.

Карьера в сборной 
3 ноября 2016 года Уинкс впервые был призван под знамёна национальной сборной Англии в возрастной категории U-21, за которую чуть позднее дебютировал в поединке против сверстников из Франции.
Дебют в главной сборной состоялся 8 октября 2017 года в отборочном матче со сборной Литвы, где Гарри отыграл весь матч.

Достижения 
 «Тоттенхэм Хотспур»
 Финалист Лиги чемпионов: 2018/19

Статистика выступлений за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Тоттенхем Хотспур»
 Профиль футболиста на официальном сайте Футбольной ассоциации Англии
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»